Салпа — название нескольких населённых пунктов:
 Салпа — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Салпа — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.